Tortelli bezeichnet:

 Tortelli (Blätterteig), ligurischen Blätterteig
 Giovanni Tortelli (um 1400–1466), italienischer Humanist
 Giuseppe Tortelli (1662–1738) italienischer Künstler
Siehe auch:
 Tortella